Quince de Septiembre kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Quince de Septiembre, Zacatecas, Sain Alto, 
 Quince de Septiembre, Chiapas, Acacoyagua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar